La nazionale di pallacanestro della Grecia Under 16, ex nazionale greca Allievi, rappresenta una variante giovanile della nazionale maggiore di pallacanestro, ed è rappresentata da una selezione dei migliori giocatori di nazionalità greca di età non superiore ai 16 anni. Partecipa, sia a livello maschile sia a quello femminile, ai Campionati Europei di categoria giovanile di pallacanestro per nazioni gestiti dalla FIBA.
Agli inizi la denominazione originaria era nazionale allievi, in quanto la FIBA classificava le fasce di età fino ai 16 con la denominazione "allievi". Dal 2000, la FIBA ha modificato il tutto, equiparando sotto la dicitura under 16, sia denominazione che fasce di età. Da allora la selezione ha preso il nome attuale.

Attualmente l'allenatore è Giorgos Doxakis.

Campionati Europei

 1971 5°
 1973 5°
 1975  2°
 1977 8°
 1979 9°
 1981 7°
 1983 4°
 1985 assente
 1987 7°
 1989  1°
 1991  2°
 1993  1°
 1995  3°

 1997 5°
 1999  2°
 2001 6°
 2003 8°
 2004 5°
 2005 13°
 2006 9°
 2007 7°
 2008 12°
 2009 14°

Nazionali giovanili 
 Nazionale Under-18
 Nazionale Under-20

Altri collegamenti 
 

Grecia
Under 16